Замарипа има више значења:

 Замарипа, Сан Хосе де Замарипа (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Замарипа (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику